Dios desconocido puede designar a:

 A la representación de uno o varios dioses desconocidos griegos.
 La película española A un dios desconocido.
 La novela A un dios desconocido, de John Steinbeck.